Viy (ukrainska: Вій) är en ukrainsk rockband från huvudstaden Kiev 1991.

Diskografi 
 Chorna Rillya (2001)
 Khata Skrayu Sela (2003)
 Chorna Rillya Collector's Edition (2004)
 Rock Legends of Ukraine - Viy (2004)
 Viy Multimedia Encyclopedia (2005)
 Khata Skrayu Sela (2006)

Källor 

 

Ukrainska musikgrupper